Formuła 3 Euro Series 2007 – piąty sezon Formuły 3 Euro Series. Rozpoczął się 20 kwietnia 2007 roku w Hockenheim, a skończył 14 października tego samego roku na tym samym torze. Mistrzem kierowców został Romain Grosjean, a zespołów ASM Formule 3.

Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Kwalifikacje do pierwszego wyścigu: 1 punkt
Punktacja w pierwszym wyścigu: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

Rookie Cup

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja narodów 

2007
2007 w sportach motorowych
2007 w Europie